Cattedra – sostantivo che ha assunto vari significati per lo più legati all'esercizio di una funzione di insegnamento e guida
 Cattedra – nelle chiese cristiane è il trono sul quale siede il vescovo e, nel caso del cattolicesimo, anche il papa
 Cattedra – incarico ed ufficio di insegnamento ricoperto da un professore universitario con il titolo di professore ordinario in un'università